Лас Алехандрас има више значења:

 Лас Алехандрас (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Алехандрас (Виста Ермоса), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Алехандрас, Агрикола (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Алехандрас, Лос Вега (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику